Драгошевац може бити:
 
 Драгошевац (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Драгошевац (тврђава), тврђава код Јагодине